Квалификационный турнир состоялся 27 сентября — 1 октября в Шяуляе с участием шести команд, которые разыграли две путевки в регулярный чемпионат Лиги. Сначала участники сыграли в двух группах: А (российский «Енисей», финский «Торпан Поят», польский «Анвил») и В (литовский «Шяуляй», российские «Красные Крылья», украинский «Днепр»), а затем по два сильнейших клуба из каждой тройки (результаты очных игр претендентов учитываются) сразились в финальном раунде. В регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ 2011/2012 вышли российские клубы: «Красные Крылья» и «Енисей».

Участники

Групповой этап

Группа А

Группа В

Финальный раунд

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Квалификация Единой лиги ВТБ: фаворита нет

Единая лига ВТБ в сезоне 2011/2012